Il Flea Market Cup è stato un torneo professionistico di tennis giocato sul cemento, che faceva parte dell'ATP Challenger Tour. Il torneo si è giocato dal 2005 al 2008 al Songam International Tennis Court di Pusan, in Corea del Sud, e l'ultima edizione si è tenuta a Chuncheon nel 2009. Non va confuso con il Busan Open Challenger, altro torneo di categoria giocato a Pusan.

Albo d'oro

Singolare

Doppio

Collegamenti esterni